Lucius Antonius (broer van Marcus)
Lucius Antonius (kleinzoon van Marcus)